Нейве () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 3147 человек (2008 г.), плотность населения составляет 150 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 12057. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.langhe.net/neive/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики